Zach Bogosian (né le  à Massena, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Évoluant dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Petes de Peterborough, il fut sélectionné par les Thrashers d'Atlanta de la Ligue nationale de hockey lors du repêchage de 2008, en troisième position. Il fit le saut chez les professionnels dès la saison suivante. Il évolua majoritairement avec les Thrashers mais joua également quelques parties avec les Wolves de Chicago de la Ligue américaine de hockey.

Il remporte la Coupe Stanley 2020 avec le Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Cushing Academy ||HS ||36 ||1 ||16 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Petes de Peterborough ||LHO ||67 ||7 ||26 ||33 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Petes de Peterborough ||LHO ||60 ||11 ||50 ||61 ||72 ||5 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2008-2009 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||47 ||9 || 10|| 19|| 47||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Wolves de Chicago ||LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Thrashers d'Atlanta || LNH ||81 ||10 ||13 ||23 ||61||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Thrashers d'Atlanta || LNH ||71 ||5 ||12 ||17 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Jets de Winnipeg ||LNH || 65|| 5|| 25|| 30|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jets de Winnipeg ||LNH ||33 ||5 ||9 ||14 ||29 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 55 || 3 || 8 || 11 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Jets de Winnipeg || LNH || 40|| 3|| 10|| 13|| 40|| - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo || LNH ||21 || 0|| 7|| 7|| 38|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 64 || 7 || 17 || 24 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 56 || 2 || 9 || 11 || 46 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 18 || 0 || 1 || 1 || 20 || - || - || - || - || -  
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 65 || 3 || 16 || 19 || 52 || - || - || - || - || -  
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 19 || 1 || 4 || 5 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 8|| 0|| 2|| 2|| 12|| 20|| 0|| 4|| 4|| 12 
|-
| 2020-2021|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 45|| 0 || 4 || 4 || 49 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 48 || 3 || 5 || 8 || 53 || 22 || 0 || 3 || 3 || 4 

| 737 || 56 || 152 || 208 || 673 || 49 || 0 || 8 || 8 || 16

Au niveau international 

|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
 2007-2008 : nommé dans la  d'étoiles de la LHO

Ligue nationale de hockey 
 2019-2020 : vainqueur de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay

Notes et références 

Naissance en juillet 1990
Naissance dans le comté de Saint Lawrence
Champion de la Coupe Stanley
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Maple Leafs de Toronto